Ранчо де лос Суарез има више значења:

 Ранчо де лос Суарез (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо де лос Суарез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику